Adam Banaś (ur. 1951) – polski polityk
 Adam Banaś (ur. 1982) – polski piłkarz